David Bruce peut nommer :
 David II (roi d'Écosse) (Dunfermline,  – Édimbourg, );
 David Bruce (1802-1892), inventeur américain ;
 David Bruce (1855-1931), biologiste britannique ;
 David Bruce (1914-1976), acteur américain ;
 David Bruce (né en 1970), compositeur britannique.